

Cinéma 
 Ashes est un film de Frank Birch ;
 Ashes est un film de Ajay Naidu ;
  est un film de Mat Whitecross ;

Musique 
 Ashes est un single du groupe Embrace ;
 Ashes est un album du groupe Tristania ;

Sport 
 The Ashes est le nom d'une série de test-matchs de cricket entre l'Australie et l'Angleterre ;
 The Ashes est le nom d'une série de test-matchs de rugby à XIII entre l'Australie et de Grande-Bretagne.

Voir aussi